Gotische Schrift steht für:

 die Schrift, die für die gotische Sprache verwendet worden ist, siehe Gotisches Alphabet von Wulfila für die gotische Bibel
 die Westgotische Schrift in Hibernia, der römischen Provinz
 verschiedene gebrochene Schriften aus der Zeit der Gotik, siehe Gotische Minuskel oder Geschichte der Typografie#Gotische Schriften
 eine der bekanntesten unter den „gotischen Schriften“, die Textura
 Fraktur (Schrift), vom 16. bis weit ins 20. Jahrhundert verbreitete gebrochene Schrift